Max-Weber-Schule steht für:

 Max-Weber-Schule (Freiburg im Breisgau) 
 Max-Weber-Schule (Gießen) 
 Max-Weber-Schule (Sinsheim) 

Siehe auch:
 Max-Weber-Kolleg